Ruerne kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ruerne (Bovense Sogn) – en bebyggelse i Bovense Sogn
 Ruerne (Flemløse Sogn) – en bebyggelse i Flemløse Sogn
 Ruerne (Ryslinge Sogn) – en bebyggelse i Ryslinge Sogn
 Ruerne (Sanderum Sogn) – en bebyggelse i Sanderum Sogn
 Ruerne (Ørslev Sogn) – en bebyggelse i Ørslev Sogn